Los términos escuela preparatoria o colegio preparatorio (del inglés Preparatory School y College Preparatory), o simplemente preparatoria y preparatorio o preuniversitario, pueden referirse:

a Prep School, el nombre de distintas instituciones de distintos países;

a High School, el nombre de distintas instituciones de distintos países;
en México, a la educació media superior, también llamada, en un sentido más general, bachillerato;
a la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), una institución educativa de bachillerato dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México;

Otros usos

Programa Preparatorio de Futuros Lanzadores (FLPP, Future Launchers Preparatory Programme), programa de la Agencia Espacial Europea (ESA)
Contrato preparatorio, tipo de contrato previo al definitivo